Gordy, családnév
 A Kurta farkú szerencse című film eredeti címe és főszereplőjének neve